Mallorca Championships — турнир среди мужчин, который проводится на Мальорке с 2021 года на открытых травяных кортах.
 Открытый чемпионат Мальорки по теннису — турнир среди мужчин, который проводился на Мальорке с 1998 по 2002 год на открытых грунтовых кортах.
 Открытый чемпионат Мальорки по теннису среди женщин — турнир среди женщин, который проводился на Мальорке с 2016 по 2019 год на открытых травяных кортах.